Charles Rist – economista francese
 Édouard Rist – medico francese
 Johann Rist – poeta e drammaturgo tedesco
 Pipilotti Rist – artista svizzera